FAQ steht für:
 Frequently Asked Questions, ein Anglizismus für häufig gestellte Fragen
 FAQ (Frequently Asked Questions) - Satiericon, Komposition (2002) von Juan María Solare
 FAQ: Frequently Asked Questions, Film (2004) von Carlos Atanes
 Frieda River Airport (IATA-Code), Flugplatz in Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea
 Fitiuta Airport (FAA-Code), Flugplatz auf Taʻū, Amerikanisch-Samoa

Abkürzung